Méra ou Mera est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Mera, une localité du Burkina Faso
 Mera, une rivière suisso-italienne affluent du Pô ;
 Méra, un village en Hongrie;
 Mera, un canton d'Équateur ;
 Mera, une commune en Roumanie ;
 Pic Mera, un sommet himalayen.

Patronyme 

 Cipriano Mera (1897-1975), dirigeant anarcho-syndicaliste espagnol ;
 Edith Méra (1905-1935), actrice italo-autrichienne ;
 Germán Mera (1990-), footballeur colombien ;
 Juan León Mera (1832-1894), essayiste, romancier, politique et peintre équatorien ;
 Raúl Mera (1936-), ancien joueur uruguayen de basket-ball.

Mythologie grecque 
 Méra, chien d'Icarios ;
 Méra, Néréide ;
 Méra fille de Proétos, mère de Locros ;
 Méra fille d'Atlas, nymphe.

Divers 
 (3553) Méra, astéroïde Amor ;
 Mera, personnage fictif de DC Comics et femme du super-héros Aquaman. 

Patronyme hispanique